Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2006 vond plaats van 8 tot en met 19 maart 2006 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de achttiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 37 speelsters uit de top-60 deel.

Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Jelena Dementjeva.

Het derde reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Jelena Dementjeva in twee sets. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste van 2006.

De Nederlandse Brenda Schultz had via een wildcard een plaats in het hoofdtoernooi gekregen. Zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-60 
 33:  Lourdes Domínguez Lino (WTA-54)
 34:  Samantha Stosur (WTA-55)
 35:  Shinobu Asagoe (WTA-57)
 36:  Julia Schruff (WTA-59)
 37:  Peng Shuai (WTA-60)

Toernooischema 

Prijzengeld en WTA-punten

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Ruano Pascual speelde samen met Meghann Shaughnessy – zij bereikten de finale.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Indian Wells 2006
Indian Wells